
Termin -{TA5}- ima više značenja.

 TAAR8, GPCR
 The Apprentice (SAD sezona 5)